Stöcklbach ist ein Gewässername:
 Stöcklbach (Kleine Naarn), linker Zufluss der Kleinen Naarn (zur Naarn) bei Neumühl, Markt Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Stöcklbach (Ranna), rechter Zufluss der Ranna bei Maisreith, Gemeinde Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich